Ферхар II Фота (д/н — 697) — король Дал Ріади у 695—697 роках. Прізвисько Фота перекладається як Довгий.

Походив з клану Кенел Лоарн, нащадок короля Лоарна у 6-му поколінні. Онук Фергюса і син Фередаха, що були васальними королями Дал Ріади. Успадкував Лорн у 676 році. Дуан Альбанах призначає йому правління тривалістю 21.

Вперше письмово згадується в «Анналах Тигернаха» в 678 році, коли він здолав бритів з Аль-Куїту в битві на острові Тайрі. Про цю битву також повідомляється в «Анналах Ольстера», але ім'я Ферхара не називається. В подальшому боровся за владу в Дал Ріаді з королями Мел-Дуїном і Домналлом II. Міг стати королем Дал-Ріати лише після смерті Домналла II в 695 році, об'єднавши її з Лорном. Але помер вже 697 року. Владу перебрав Еохайд II з основної гілки правлячої династії.

Джерела 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. Paul Watkins, Stamford, 1990. ISBN 1-871615-03-8
 Broun, Dauvit, The Irish Identity of the Kingdom of the Scots in the Twelfth and Thirteenth Centuries. Boydell, Woodbridge, 1999. ISBN 0-85115-375-5

Королі Дал Ріади